

Cinema 
Legami di sangue (Blood Red) – film del 1989 diretto da Peter Masterson
Legami di sangue – film del 1995 diretto da Domenico Liggeri
Legami di sangue – film del 2009 diretto da Paola Columba 
Legami di sangue - Deadfall (Deadfall) – film del 2012 diretto da Stefan Ruzowitzky

Letteratura 
Legami di sangue (Kindred) – romanzo di Octavia E. Butler del 1979, Urania n. 1238
Legami di sangue (Blood Ties) – romanzo di Isobel Lambot, Il Giallo Mondadori n. 2068
Legami di sangue (Written in My Own Heart's Blood) – romanzo di Diana Gabaldon

Televisione 
Blood Ties - Legami di sangue (Blood Ties) – film per la televisione del 1991 diretto da Jim McBride
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della terza stagione di Alias
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Legami di sangue (Blood Ties) – episodio della sesta stagione di Un detective in corsia

Fumetti 
 Legami di sangue! – storia a fumetti di Rat-Man